Världsmästerskapet i basket för herrar 2002 hölls i USA. Turneringen spelades i Indianapolis i delstaten Indiana i USA mellan 29 augusti och 8 september 2002, och vanns av FR Jugoslavien, som vann finalen efter övertid med 84-77 mot Argentina och därmed tog sin femte titel sedan 1970. Jugoslaverna hade även slagit ut hemmafavoriterna från USA i kvartsfinalen.

Gruppspel

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Andra gruppspelet är kombinerat och lagen har med sig poängen från första gruppspelet. Lag som möttes i första gruppspelet möts inte igen.Grupp E innehåller lagen som avancerade från Grupp A och B. Grupp F innehåller lagen som avancerades från Grupp C och D.

Grupp E

Grupp F

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om första- till åttondeplats

Spel om femte- till åttondeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Fotnoter

2002
Internationella baskettävlingar i USA
2002 i USA
Sportevenemang i Indianapolis
Basketsäsongen 2002/2003
Indianapolis under 2000-talet